Сцепле́ние:

 Сцепление поверхностей
 Сцепление — устройство автомобиля для временного прекращения передачи
 Конкатенация, или сцепление — операция последовательного соединения двух слов
 Сцепление (компьютер)
 Сцепление (генетика)

См. также 
 Центробежная муфта